Слапак има више значења:

 Слапак (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Слапак (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику